089  – codice che designa l'Osservatorio astronomico ucraino di Mykolaïv
 089  – prefisso telefonico del distretto di Salerno